A21 oder A-21 steht für:
 ein Linienbus-Typ des Herstellers MAN, siehe MAN Lion’s City
 Aftokinitodromos 21 in Griechenland

Autobahnen und Fernstraßen:
 Autobahn 21 (Belgien)
 Bundesautobahn 21 in Deutschland
 Autoroute A21 in Frankreich
 A21 road in Großbritannien
 Autostrada A21 in Italien
 Wiener Außenring Autobahn in Österreich
 Autoestrada A21 in Portugal
 Autovía A-21 in Spanien
 Autobahn A21 (Schweiz)
 A21 (Kasachstan)

A21